A 2018. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi slopestyle versenyszámát február 10-én és 11-én rendezték. Az aranyérmet az amerikai Redmond Gerard nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Gerard az első olyan olimpiai bajnok a téli olimpián, aki 2000 után született.

Eseménynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények

Selejtező
 Q — Bejutott a döntőbe
 DNS — nem indult

1. előfutam

2. előfutam

Döntő

Jegyzetek

Források 

Snowboard a 2018. évi téli olimpiai játékokon